

Geografia 
 Canada
 Brockton – comune dell'Ontario
 Stati Uniti d'America
 Brockton – città capoluogo della Contea di Plymouth, Massachusetts
 Brockton – città della Contea di Roosevelt, Montana